Cook County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Cook County (Georgia)
Cook County (Illinois)
Cook County (Minnesota)